Sachertorte steht für:

 Sachertorte, Schokoladentorte aus Sachermasse mit Marillenmarmelade und Schokoladenglasur
 Sachertorte (2017), italienischer Kurzfilm von Leopoldo Medugno
 Sachertorte (2022), deutsch-österreicher Spielfilm von Regisseurin Christine Rogoll